Шкарпе́тин — фамилия. Известные носители:

 Шкарпетин, Владимир Георгиевич (род. 1935) — советский и российский архитектор.
 Шкарпетин, Юрий — российский стилист.